W Polsce
 Mieczysławowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Mieczysławowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Mieczysławowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 Mieczysławowo – dawna gromada

 Na Białorusi
 Mieczysławowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
 Mieczysławowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim.
 Mieczysławowo – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim.